Osler peut faire référence à :

 , firme de droit canadien fondée par Britton Bath Osler,
 maladie de Rendu-Osler, nommée d'après William Osler.
 Forme d'Endocardite d'Osler dite parfois "Maladie d'Osler"; la prévention d'Osler vise à l'éviter.

Personnalités 

  (1808–1903), scientifique de Birmingham,
 Bennie Osler (1901–1962), sportif sud-africain,
 famille Osler (Canada) :
  (1845–1924), homme politique de l'Ontario,
  (1919–1987), homme politique du Manitoba,
 Britton Bath Osler (1839–1901), juriste,
 Sir William Osler (1849–1919), médecin.
  (1902-1943), physicien américain.

Lieu 

 Osler (Saskatchewan), ville nommée en l'honneur de Edmund Boyd Osler,
Patronyme anglais